Guami csata néven a következő összecsapásokat nevezik:

 Guami csata 1941-ben, amikor a japánok elfoglalták a szigetet az Egyesült Államoktól
 Guami csata 1944-ben, amikor az amerikaiak egy hónapos harc során visszafoglalták a szigetet